Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt (Как дождь и снег нисходят с неба, BWV 18) — кантата Иоганна Себастьяна Баха, предназначенная для исполнения во второе воскресение перед католическим Великим постом — Пепельной средой.

История создания кантаты 

Либретто к кантате служат строчки немецкого богослова и поэта , написанные в 1711 году и цитирующие Исаию.

Произведение относят к ранним работам Баха. Считается, что оно было написано 24 февраля 1715 года, однако более вероятной специалисты полагают дату на год или два ранее.

Кантата исполняется несколькими музыкантами. Из-за отсутствия скрипок её часто сравнивают с шестым Бранденбургским концертом.

Кантата разделена на пять частей.
 Sinfonia
 Как и большинство ранних кантат Баха, 18 кантата начинается с симфонического произведения
 Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
 Басовый речитатив
 Mein Gott, hier wird mein Herze sein
 Речитатив и многоголосое исполнение
 Mein Seelenschatz ist Gottes Wort
 Ария сопрано
 Ich bitt, o Herr, aus Herzens Grund
 Хоровое исполнение

Примечания 

Кантаты Иоганна Себастьяна Баха
Произведения 1713 года